berati kongresszus (1922), az albán ortodox egyház önállóságát kimondó esemény
berati kongresszus (1944), a népi demokratikus Albánia kormányát beiktató politikai esemény